12 de Octubre ou Doce de Octubre peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Doce de Octubre, localité argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Doce de Octubre, localité argentine située dans la province de Mendoza ;
 Département de Doce de Octubre, une des 25 subdivisions de la province du Chaco, en Argentine.

Colombie 
 Doce de Octubre, localité colombienne située dans la banlieue de Medellín.

Sports 
 12 de Octubre FC, club paraguayen de football basé à Itauguá.

Voir aussi 
 12 octobre